Ana Šimić (1990) – altista croata
 Branislav Simić (1935) – lottatore serbo, in precedenza jugoslavo, specializzato nella lotta greco-romana
 Charles Simić  (1938) – poeta statunitense, di origine serba
 Dario Šimić (1975) – ex calciatore croato, di ruolo difensore
 Đorđe Simić (1843-1921) – politico e diplomatico serbo
 Julia Šimić (1989) – calciatrice tedesca, di ruolo centrocampista
 Josip Šimić (1977) – ex calciatore croato, di ruolo attaccante
 Lorenco Šimić (1996) – calciatore croato, di ruolo difensore
 Marko Simić (1987) – calciatore serbo naturalizzato montenegrino, di ruolo difensore
 Marko Šimić (1988) – calciatore croato, di ruolo attaccante
 Nikola Simić (1897-1969) – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo, di ruolo centrocampista
 Predrag Šimić (1979) – ex calciatore bosniaco naturalizzato croato, di ruolo difensore.
 Stefan Simič (1995) – calciatore ceco di origine serbo-croata, di ruolo difensore
 Veljko Simić (1995) – calciatore serbo, di ruolo centrocampista